El término chon puede referirse a los siguientes artículos
CHON, acrónimo nemotécnico para los cuatro elementos más comunes en los organismos vivos.
Sus scrofa domestica, mamífero artiodáctilo doméstico, llamado chon en algunos lugares de España.
Lenguas chon, familia de lenguas indígenas de la Patagonia en América del Sur.
Chon (alimento), nombre dado a diversos platos similares a panqueques de la cocina coreana.